Всемирная выставка 1876 года (, официальное название International Exhibition of Arts, Manufactures, and Products of the Soil and Mine) — всемирная международная выставка, впервые проводившаяся за пределами Европы — в Филадельфии (США).

История 

Официально именовалась «Международной выставкой искусств, промышленных изделий и продуктов почв и шахт» (англ. International Exhibition of Arts, Manufactures and Products of the Soil and Minе).

Её проведение совпало с празднованием столетия принятия Декларации независимости США. Открывали выставку президент Улисс Грант и бразильский император Педру II. На ней публике впервые были продемонстрированы факел незавершённой статуи Свободы, телефон Александра Г. Белла и печатная машинка «Ремингтон 1». В числе участников из Российской империи был жанровый живописец Алексей Аввакумович Наумов. В общей сложности выставку посетили почти  человек. По окончании мероприятия главный выставочный зал был передан в распоряжение новоучреждённого городского художественного музея.

См. также 
 Гошорн, Альфред
 Эрмелин, Улоф

Примечания

Ссылки 
 Первая на американской земле. К 140-летию Всемирной выставки в Филадельфии — Мир Выставок

История Филадельфии
Всемирные выставки
1876 год в Пенсильвании